Niemcy:
 Weyhe – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz

Osoby:
 Eberhard von Weyhe – niemiecki pisarz